Rabben steht für:
 Mascha Rabben (* 1942), deutsche Schauspielerin und Buchautorin
 Mount Rabben, Berg im Enderbyland, Antarktis
 Rabben Ridge, Gebirgskamm im Königin-Maud-Land, Antarktis